BICEP (сокр. от ) и Keck Array — серия экспериментов по исследованию реликтового излучения. В ходе этих экспериментов измеряется поляризация реликтового излучения, в частности, измерения B-моды излучения. Эксперименты велись на трёх поколениях аппаратуры, состоящей из BICEP1, BICEP2 и Keck Array. BICEP3 в настоящее время строится.

17 марта 2014 года учёные из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики объявили о обнаружении B-моды на уровне . Однако, более поздний анализ (опубликован 19 сентября 2014), проведённый другой группой исследователей с использованием данных обсерватории «Планк», показал, что результат BICEP2 можно полностью отнести на счёт галактической пыли.

См. также 
 Инфляционная модель Вселенной
 Космология

Примечания

Ссылки 
 Эксперимент BICEP2 подтверждает важнейшее предсказание теории космической инфляции // Статья на «Элементы.ру»

Астрономия в Антарктиде
Радиоастрономия
Радиотелескопы
Физические эксперименты